Тодос-Сантос () — посёлок в муниципалитете Ла-Пас мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 5148 человек.

История 
Посёлок был основан в 1733 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Южной Нижней Калифорнии